Улалушка  — посёлок в Кызыл-Озёкском сельском поселении Майминского муниципального района Республики Алтай России.

География 
Улалушка расположена в северо-западной части Республики Алтай и находится на правом берегу реки Улалушки. Уличная сеть не развита.  Абсолютная высота 348 метров над уровня моря
.

Население

Инфраструктура 
Нет данных

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Майминского района